В чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд 1998 принимали участие 46 сборных. Перед четвертьфинальной стадией Румыния была выбрана страной-организатором финального турнира.

Отстранение от участия (по политическим причинам) сборной Югославии закончилось. Также впервые принимала участие сборная Боснии и Герцеговины. Сборная Испании стала двукратным чемпионом турнира.

46 сборных были разделены на 9 групп (8 групп по 5 команд и одна с 6 участниками). По итогам отборочного турнира 7 сборных-победителей своих групп получили путёвки в четвертьфинал. Ещё две команды оспаривали последнюю путёвку в стыковых матчах. Один из восьми четвертьфиналистов был выбран организатором финального турнира.

Квалификация 

По итогам отборочного турнира напрямую в четвертьфинал вышли Германия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Россия, Испания и Швеция как победители групп. Греция и Англия выиграли свои отборочные группы, но набрали наименьшее количество очков по сравнению с другими. Греция обыграла Англию и вышла в четвертьфинал.

Участники 

 1 Полужирным выделены чемпионы

Составы 

В турнире принимали участие игроки, родившиеся после 1 января 1975 года. В каждой команде должно было быть 20 игроков, в том числе 2 вратаря.

Результаты

Четвертьфинал

Утешительный турнир

Полуфинал

Матч за 7-е место 
 —  1:2

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов на UEFA.com
 Архив результатов на RSSSF

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1998
1998
1998
Футбол в Европе в 1998 году
Международные соревнования по футболу в Румынии
Спорт в Румынии в 1998 году
Чемпионаты Европы в 1998 году
Чемпионаты Европы в Румынии